Darwin steht für:

 Darwin (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Darwin (Familie), die Familie des Naturforschers Charles Darwin
 Darwin (Einheit), eine in der Evolutionsbiologie gebräuchliche Einheit
 Darwin (Betriebssystem), ein freies Unix-Betriebssystem von Apple
 Darwin (Weltraumteleskop), eingestelltes Projekt, das erdähnliche Planeten finden sollte
 Darwin (Programmierspiel), Computerspiel aus dem Jahr 1961
 (1991) Darwin, Asteroid des Hauptgürtels
 Isla Darwin (Galápagos), Insel der Galápagosinseln

Darwin ist der Name folgender Orte:

 Darwin (Northern Territory), Stadt im Norden Australiens
 Darwin (Río Negro), Ort in Argentinien
 Darwin (Falklandinseln), Ort auf den Falklandinseln

in den Vereinigten Staaten:
 Darwin (Illinois)
 Darwin (Inyo County, Kalifornien)
 Darwin (Fresno County, Kalifornien)
 Darwin (Minnesota)
 Darwin (Nevada)
 Darwin (Ohio)
 Darwin (Oklahoma)
 Darwin (Virginia)
 Darwin Downs, Alabama
 Darwin Township (Illinois)
 Darwin Township (Minnesota)

Berge:
 Cordillera Darwin, Gebirge in Chile
 Monte Darwin, Berg (2488 m) in Chile
 Darwin Mountains, Gebirge in der Antarktis
 Mount Darwin (Antarktika), Berg in der Antarktis
 Mount Darwin (Tasmanien), Berg (1031 m) im westlichen Tasmanien
 Darwin Peak, Berg im US-Bundesstaat Wyoming

Krater:
 Darwin (Mondkrater)
 Darwin (Marskrater)

Siehe auch:
 Darwin-Firnfeld
 Darwin-Gletscher
 Darwin-Medaille
 Darwin Award